Vukcević es un apellido de origen eslavo meridional. Se puede referir a las siguientes personas:

Deportes
Simon Vukčević (1986-), futbolista montenegrino;
Dušan Vukčević (1975-), baloncestista serbio; o
Boris Vukčević (1990-), futbolista alemán nacido en Croacia.